Йосиф Буреш може да се отнася за:

 Йосиф Буреш (1845 – 1921) – чешки фотограф в България;
 Йосиф Буреш (1883 – 1966) – български физкултурен деец.